Планалту''' (порт. Planalto'') — топоним.

 Планалту (Баия) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. 
 Планалту (Парана) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. 
 Планалту (Риу-Гранди-ду-Сул) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул. 
 Планалту (Сан-Паулу) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.